Кубок Фінляндії з футболу 2020 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул здобув ГІК.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Група I 

Результати

Стикові матчі 
1 раунд

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 лютого 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 лютого 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 лютого 2020

|}
2 раунд

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 березня 2020

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 червня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 червня 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 червня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 червня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 червня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 червня 2020

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на soccerway

2020
Фінляндія
2020 у Фінляндії